

Cinema 
 Nosferatu il vampiro – film del 1922 per la regia di Friedrich Wilhelm Murnau
 Nosferatu, il principe della notte – remake del 1979 per la regia di Werner Herzog
 Nosferatu a Venezia – film del 1988 per la regia di Augusto Caminito

Musica 
 Nosferatu – disc jockey techno hardcore
 Nosferatu – gruppo musicale goth inglese
 Nosferatu – album degli Helstar del 1989
 Nosferatu – album di John Zorn del 2012
 Nosferatu – album dei Popol Vuh del 1978, colonna sonora di Nosferatu, il principe della notte

Altro 
 Nosferatu – fumetto del 2010
 Nosferatu – nome che indica un personaggio vampiresco
 Nosferatu – personaggio della serie di videogiochi Resident Evil
 Zodd il Nosferatu – personaggio del manga e anime Berserk

Romanzo 
 Il vangelo secondo Nosferatu – romanzo di James Becker del 2011